Der CEV-Pokal 2020/21 der Frauen begann mit der ersten Runde am 10. November und endete mit den Finalspielen am 16. und 23. März 2021, bei denen sich Saugella Monza gegen Galatasaray Istanbul durchsetzte.

Teilnehmer 

CL = Absteiger aus der Champions League

Modus 
In der ersten Runde trafen die qualifizierten Mannschaften auf acht Absteiger aus der Champions League. Die 16 Gewinner erreichten das Achtelfinale und von dort geht es im K.-o.-System weiter bis zu den Endspielen. Wegen der COVID-19-Pandemie wurde der Modus angepasst. Die Duelle im Achtel- und Viertelfinale wurden an aufeinander folgenden Tagen jeweils nur in einem Spiel statt mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Dazu kamen jeweils vier Mannschaften an einem Spielort zusammen.

Spielplan 

Die Mannschaften aus Huitinnen, Neuchâtel, Kuusamo, Düdingen, Nyíregyháza und Saratow konnten wegen COVID-19-Beschränkungen nicht zu den Spielen der ersten Runde antreten. Die Spiele wurden jeweils 3:0 für die Gegner gewertet. Beide Spiele zwischen Ub und Bacău fanden in Serbien statt, die Duelle zwischen Gjilan und Brno im Kosovo. Im Achtelfinale konnte Le Cannet wegen COVID-19 nicht antreten. Auch der SC Potsdam und Maribor verzichteten auf ihr Spiel im Achtelfinale.

Die Spielorte für die zusammengelegten Runden im Achtelfinale und Viertelfinale waren Monza, Obrenovac, Zagreb und Istanbul.

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

Einzelnachweise 

2020 Frauen
Volleyballsaison 2020/21
Frauenvolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften